

Lieux 

 Pomfret, ville du Connecticut, aux États-Unis ;
 Pomfret, localité du Maryland, aux États-Unis ;
 Pomfret, ville de l'État de New York, aux États-Unis ;
 Pomfret, ville du Vermont, aux États-Unis.

Personnalités 

 George Fermor de Pomfret (1722-1785), pair de Grande-Bretagne ;
 George Fermor de Pomfret (1768-1830), pair de Grande-Bretagne ;
 Henrietta Louisa Fermor de Pomfret (1698-1761), épistolière anglaise ;
 John Pomfret (né en 1959), journaliste américain ;
 Thomas Fermor de Pomfret (1698-1753), pair de Grande-Bretagne ;
 Thomas Fermor de Pomfret (1770-1833), général et pair de Grande-Bretagne ;